RAGT steht als Abkürzung für:

 Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais, französischer Saatgutkonzern, siehe RAGT (Unternehmen) 
 R.A.G.T. Semences, französisches Radsportteam

Abkürzung